Артур Стюарт () — третий ребёнок (и второй сын) короля Шотландии Якова IV и его жены Маргариты Тюдор. При рождении получил два титула: Шотландский — герцог Ротсей и герцог Олбани. Артур был назван в честь своего дяди принца Артура. Умер в возрасте 8 месяцев в Эдинбургском замке. На протяжении всей своей недолгой жизни был наследником шотландского и английского престолов.

Предки

Ссылки 
 His profile at Peerage.com

Литература 
 Alison Weir, Britain’s Royal Family: A Complete Genealogy

Наследники, не вступившие на престол (Шотландия)
Члены монархических домов, умершие в детстве (Шотландия)
Герцоги Ротсей
Графы Каррик
Лорды Островов
Бароны Ренфру
Принцы и великие стюарды Шотландии